Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Alberto Martín 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Oliver Gross (semifinali)
 Albert Portas (Campione)
 Jens Knippschild (semifinali)
 Stefan Koubek (primo turno)

 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Renzo Furlan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1998